Die Liste der Fahnenträger der ägyptischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger ägyptischer Mannschaften bei den Eröffnungs- (EF) und Abschlussfeiern (AF) Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 
 Olympische Geschichte Ägyptens

Einzelnachweise 

Ägypten
Fahnenträger